Carlos Eduardo est un prénom composé portugais. Il peut désigner :

Prénom utilisé comme pseudonyme 
 Carlos Eduardo (1987-), Carlos Eduardo Marques, un footballeur brésilien;
 Carlos Eduardo (1989-), Carlos Eduardo de Oliveira Alves, un footballeur brésilien.

Prénom 
 
 Carlos Eduardo Ventura (1974-), un footballeur brésilien;
 Carlos Eduardo Castro da Silva (1982-), un footballeur brésilien;
 Carlos Eduardo de Souza Floresta (1982-), un footballeur brésilien;
 Carlos Eduardo de Castro Lourenço (1987-), un footballeur brésilien.

Voir aussi